Панайотіс Зографос () — грецький художник 19 століття.
Пантеліс Джордж Зографос (, 1878 — 1935) —  грецький художник, іконописець.

Пантеліс Зографос (, 1949 рік) — відомий художник.

Грецькі прізвища